Козьма Солдатёнков: Солдатёнков, Козьма Васильевич (1880—1943) — старший лейтенант российского флота, изобретатель шифровального телеграфного аппарата.
 Солдатёнков, Козьма Терентьевич (1818—1901) — московский предприниматель, книгоиздатель и владелец художественной галереи.